

Persone 
 Dolly Buster – attrice pornografica, produttrice e regista ceca
 John Buster – fisico e medico statunitense
 Prince Buster – cantante e musicista giamaicano

Personaggi 
 Buster – personaggio Disney del film Lilli e il vagabondo II - Il cucciolo ribelle
 Buster – personaggio del franchise Toy Story
 Buster Bunny – personaggio dei Tiny Toons
 Buster Capp – personaggio dei fumetti, figlio di Andy Capp
 Buster – cane di Darby in I miei amici Tigro e Pooh

Altro 
 Buster – serie a fumetti creata da Reg Smythe nel 1960
 Buster – nome proprio di persona maschile inglese
 Buster – film statunitense del 1988